Gârbești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Gârbești (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Gârbești (Iași), Dorf im Kreis Iași